Vale peut désigner :

Patronyme 

 Angélica Vale (née en 1975), actrice et chanteuse mexicaine ;
 Bruno Vale (né en 1983), footballeur portugais ;
 Ilídio Vale (né en 1957), entraîneur de football portugais ;
 Jack Vale (né en 1973), comédien américain ;
 Jerry Vale (1932-2014), chanteur américain ;
 José Rodrigues Vale (1866-1934), poète portugais ;
 Margaret Vale (1878-1947), actrice américaine ;
 Natália do Vale (née en 1953), actrice brésilienne ;
 Ronald Vale (né en 1959), chimiste et biologiste américain ;
 Travers Vale (1865-1927), réalisateur, scénariste et directeur de la photographie britannique ;
 Vola Vale (1897-1970), actrice américaine du cinéma muet.

Toponyme

La vallée du Paraíba, se partageant entre :
la mésorégion de la vallée du Paraíba Paulista, dans l'État de São Paulo ;
la microrégion de la allée de la Paraíba Fluminense, dans l'État de Rio de Janeiro ;
la vallée de la Ribeira d'Iguape, dans l'État de São Paulo ;
 Vale do Anhangabaú, quartier de la cité de São Paulo, dans l'État du même nom.

Vale, ville de l'Oregon.

Vale, une des paroisses civiles de la municipalité d'Arcos de Valdevez, située dans le district de Viana do Castelo ;
 Vale, une des paroisses civiles de la municipalité de Santa Maria da Feira, située dans le district d'Aveiro ;
 Vale de Cambra, municipalité du district d'Aveiro.

Divers 
 Vale, une entreprise multinationale d'origine brésilienne, qui est l'une des plus grandes entreprises du secteur minier.
 Swansea Vale, un cargo britannique qui a coulé au large de Camaret-sur-Mer, dans le Finistère, le .
 Vale, est le diminutif de Valentino Rossi nonuple champion du monde de vitesse moto.

Voir aussi